Ранчо де ен Медио има више значења:

 Ранчо де ен Медио (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де ен Медио, Виста Ермоса, Рестауранте (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо де ен Медио (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо де ен Медио (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику